Кубок Китайской футбольной ассоциации Yanjing Beer — 17-й розыгрыш национального Кубка по футболу. Матчи квалификационного раунда стартовали 1 января 2015 года, а последний матч турнира был сыгран 29 ноября. Титульным спонсором розыгрыша как и год назад стала пекинская компания по производству пива «Beijing Yanjing Brewery».

Формат розыгрыша

Квалификационный раунд

Группа А

Группа B

Равенство очков
Гуанчжоу Хаосинь Трэйд, Далянь Бэй и Далянь Жуйхэн заняли места согласно результатам игр между собой.

Группа C

Группа D

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

1-е матчи

2-е матчи

«Шанхай Шэньхуа» победил с общим счетом 7–3

«Цзянсу Сайнти» победил с общим счётом 4–1

Финал

1-й матч

Помощники судьи:
 Хо Вэймин
 Цао И
Четвертый судья:
 Ли Хайхэ
 Оттесен был заменен из-за травмы на Саммира.

2-й матч

Помощники судьи:
 А Ламуси
 Чжун Юн
Четвертый судья:
 Хуан Ецзюнь

«Цзянсу Сайнти» по итогам двух матчей победил с общим счётом 1–0.

Победитель

Примечания

Ссылки 

2015
Спорт в Китае в 2015 году
Футбол в Азии в 2015 году